Lo storpio (anche Il piede storpio) – dipinto di Jusepe de Ribera del 1642
 Lo storpio – fiaba di Hans Christian Andersen del 1872
 Berengario Raimondo I lo storpio (1005 circa-1035) – conte di Barcellona, Girona e Osona
 Ermanno lo storpio (Ermanno di Reichenau, detto anche il contratto; 1013-1054) – monaco cristiano, astronomo e cronista tedesco